Shine On (Jet), het tweede album van Jet
 Shine on (Pink Floyd), een verzamelalbum van Pink Floyd
 Shine On (The Kooks), een single van The Kooks
 Shine On (L.T.D.), een single van L.T.D.
 Shine on (album), album van The Cats
 Shine on (nummer), single van The Cats